Miejscowości w USA:
 Hazen – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Prairie
 Hazen – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mercer
Gminy w USA:
 Hazen (ang. Hazen Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Prairie